Плей-оф Кубка Америки з футболу 2016 розпочався з чвертьфіналу 16 червня 2016 і закінчився 26 червня 2016 фіналом на МетЛайф Стедіум в місті Іст-Резерфорд.

Команди

Сітка плей-оф

Чвертьфінали

США — Еквадор

Перу — Колумбія

Аргентина — Венесуела

Мексика — Чилі

Півфінали

США	— Аргентина

Колумбія — Чилі

Матч за третє місце

Фінал

Посилання 
 КОНКАКАФ 
 КОНМЕБОЛ 

2016
футбол